Bohumin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Bogumin, un village de la voïvodie de Łódź
en République tchèque
 Bohumín, une ville de la région de Moravie-Silésie